Sancy kan syfta på:
 Sancy (diamant) – en diamant, som tillhör franska staten och förvaras på Louvren
 Sancy, Meurthe-et-Moselle
 Sancy, Seine-et-Marne